Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Maks Mirny che hanno battuto in finale Wayne Black e Kevin Ullyett 7-6(3), 6-2.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (finale)

 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2005